Мариос Хараламбус:
 Хараламбус, Мариос (род. 1969) — кипрский футболист, защитник.
 Хараламбус, Мариос (род. 1992) — кипрский футболист, полузащитник.